MagicISO (также известна как MagicISO Maker) — условно-бесплатная утилита для создания CD/DVD образов, которая позволяет извлекать, редактировать, создавать и записывать файлы образа диска. Программа предлагает возможность преобразования в форматах ISO, CUE/BIN и проприетарном формате UIF.

Помимо возможности изменять содержимое образов дисков без распаковки, можно создать образ диска из реального CD/DVD. Кроме того, утилита может сделать образ загрузочного диска (расширение файла .BIF). MagicISO может монтировать образы дисков только после установки MagicISO Virtual CD / DVD Manager. Триальная версия не работает с образами дисков более 300 Мб. MagicISO производится компанией MagicISO, Inc. Доменное имя компании зарегистрировано на владельца в Шанхае, Китай.

UIF 
Universal Image Format, он же UIF - проприетарный формат образов CD- и DVD-дисков, разработанный для MagicISO. По сравнению с широко распространёнными форматами .ISO и .BIN формат UIF поддерживает сжатие, защиту паролем, контрольные суммы MD5 и мультисессионные образы
.

Проблемы с файлами CIF 
MagicISO поддерживает CIF файлы, созданные в Easy CD Creator, но только компакт-диски данных (ISO 9660 совместимые), а не аудио компакт-диски.

MagicDisc 
MagicDisc (также известная как MagicISO Virtual CD / DVD Manager) - это бесплатная программа-эмулятор оптических дисков, аналог MagicISO. Для монтирования образов дисков достаточно скачать и установить только MagicDisc. Кроме того, MagicDisc может преобразовывать образы UIF в формат ISO.
В отличие от MagicISO, MagicDisc не поддерживает файлы .DAA, которые были сделаны с помощью программы PowerISO.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Magic ISO

Поддержка прекращена.

Shareware